Вовки — множина від вовк.

 Вовки — село в Україні, Полтавська область, Миргородський район
 «Вовки» — курінь Української повстанської армії
 «Вовки» — спеціальний підрозділ Полку спеціальних операцій Збройних сил Північної Македонії
 «Вовки» (Бровари) — колишня назва українського хокейного клубу «Крижані Вовки».

Див. також 
 Волки